Baguaçu (Olímpia) - distrito do município Olímpia, São Paulo. 
 Baguaçu - estação ferroviária abandonada no município de Piraçununga, São Paulo.
 Babaçu - ortografia alternativa do babaçu (Orbignya phalerata Martius).